

Geografia
Canada
 Raymond – città dell'Alberta
Francia
 Raymond – comune del Cher
Stati Uniti d'America
 Raymond – comunità non incorporata della contea di Madera, California
 Raymond – città della contea di Clark, Dakota del Sud
 Raymond – villaggio della contea di Montgomery, Illinois
 Raymond – città della contea di Black Hawk, Iowa
 Raymond – città della contea di Rice, Kansas
 Raymond – città della contea di Cumberland, Maine
 Raymond – città della contea di Kandiyohi, Minnesota
 Raymond – città della contea di Hinds, Mississippi
 Raymond – villaggio della contea di Lancaster, Nebraska
 Raymond – città della contea di Rockingham, New Hampshire
 Raymond – città della contea di Pacific, Washington
 Raymond – città della contea di Racine, Wisconsin

Onomastica
 Raymond – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Raimondo

Persone
 B.J. Raymond, propr. Benjamin Eugene "B.J." Raymond III (1987) – un cestista statunitense
 Bradley Raymond, detto anche Brad (...) – regista statunitense
 Charles Raymond (1858-1930) – regista, attore e sceneggiatore britannico del cinema muto
 Christian Raymond (1943) – ex ciclista su strada francese
 Derek Raymond, pseudonimo di Robert William Arthur Cook (1931-1994) – scrittore britannico
 Ednerson Raymond (1985) – calciatore haitiano
 Gene Raymond, pseudonimo di Raymond Guion (1908-1998) – attore statunitense
 Jacques Raymond, nato Jozef Remon (1938) – cantante belga
 John Howard Raymond (1814-1878) – educatore e professore universitario statunitense
 Leslie Raymond, propr. Leslie Raymond Bassett (1923-2016) – compositore e docente statunitense
 Louis Raymond (1895-1962) – tennista sudafricano
 Marcel Raymond (1897-1981) – critico letterario e accademico svizzero
 Marty Raymond, propr. Martin "Marty" Raymond (1964) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Mistral Raymond (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Paul Raymond, nome d'arte di Geoffrey Anthony Quinn (1925-2008) – imprenditore e editore inglese
 Paul Raymond (1945-2019) – tastierista, chitarrista e compositore britannico
 Paula Raymond, pseudonimo di Paula Ramona Wright (1924-2003) – attrice statunitense
 Roy Raymond (1947-1993) – imprenditore statunitense
 Stephanie Raymond (1985) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Val Whiting Raymond, propr. Valeria Olivia "Val" Whiting, coniugata Raymond (1972) – ex cestista statunitense

Pagine correlate
 Raymonde